

Codici 
 URC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Diwopu, Ürümqi, Cina

Sigle 
 URC – United Rugby Championship (già Celtic League, Pro12, Pro14), competizione di rugby a 15 per club tra squadre delle federazioni di Galles, Irlanda, Italia e Scozia e Sudafrica